

Toponyme 
 Pujo, commune de France.
 Pujo-le-Plan, commune de France.

Patronyme 
 Bertrand Pujo (1878-1964), militaire français.
 Maurice Pujo (1872-1955), cofondateur du mouvement monarchiste l'Action française et de la Revue d'Action française.
 Pierre Pujo (1929-2007), journaliste français et militant d'Action française, fils de Maurice Pujo.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme